Лазарев, Сергей:
 Лазарев, Сергей Викторович (род. 1954) — игрок в хоккей с мячом.
 Лазарев, Сергей Вячеславович (род. 1983) — российский певец, актёр театра.
 Лазарев, Сергей Евгеньевич (род. 1983) — российский историк.
  Лазарев, Сергей Иванович (1923—1945) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
  
  Лазарев, Сергей Тихонович (1926—2017) — директор шахты, Герой Социалистического Труда.